Cet article présente la liste des villes du Viêt Nam.

Liste 
Toutes les données démographiques sont basées sur le recensement de la population au Viêt Nam de 1979 à 2014.

Galerie

Voir aussi

Liens externes 
 Bureau Général des Statistiques du Vietnam
 City Population

Villes
Vietnam